Nupes, poble de Nigèria
 llengua nupe, llengua dels nupes
 Regne Nupe, antic estat de Nigèria que va donar pas a l'emirat de Bida